Подъяковлево — название населённых пунктов:

Россия 
 Подъяковлево — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Подъяковлево — деревня в Новосильском районе Орловской области.